Cihangir kan syfta på följande platser:

Cypern 

 Epichó (ort), Eparchía Lefkosías,

Turkiet 

 Soğukpınar, ort, Bursa, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar